Francisco Carlos Rivelli (Andrelândia, Minas Gerais, Brasil, 14 de janeiro de 1958), mais conhecido como Cacau, é um político brasileiro. Foi prefeito de Andrelândia de 2001 a 2004 e de 2005 a 2008 pelo PSDB. É casado com Karla Beatriz Rivelli e tem dois filhos, Karlo Gregory e a Ananda Christine. Formado em Engenharia Civil, é também empresário do ramo de materiais de construção e engenheiro.

Entre as realizações de sua gestão, destacam-se os seguintes pontos:

Saúde 
 Construção de UBS no bairro Santos Dumont e Rosário
 Construção da Unidade Mista de Saúde
 Conquista de recursos para implantação do CRAS
 Triplicação da frota de veículos da saúde
 Transferência da Farmácia Básica para o Centro

Educação 
 Construção da Creche-Escola Profª. Henedina Cunha Andrade
 Reforma da E. M João Narciso de Oliveira

Obras 
 Calçamento de 12 km de vias públicas
 Construção de 20 km de rede de esgoto
 Construção do Cemitério Municipal Jardim da Saudade
 Instalação de sinalização nas ruas

Agropecuária 
 Aquisição de maquinário para aragem e recuperação de estradas na zona rural
 Reforma e ampliação do Parque de Exposições José Athaíde de Oliveira
 Criação da horta comunitária

Meio ambiente 
 Conquista de recursos para implantação do aterro sanitário e usina de reciclagem e compostagem de resíduos

Administração 
 Informatização da prefeitura e secretarias
 Viabilização do transporte coletivo urbano
 Regularização de títulos de propriedade, atendendo cerca de 40 famílias carentes

Cultura 
 Tombamento de casarões centenários
 Decoração de Natal com uso de materiais recicláveis
 Criação da Comenda Visconde de Arantes
 Criação do Museu das Exposições
 Promoção da Festa de Reveillon
 Certificação de Andrelândia no Circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira

Ligações externas 
 Prefeitura Municipal de Andrelândia Minas Gerais

Prefeitos de Andrelândia
Engenheiros de Minas Gerais
Naturais de Andrelândia